Un circuit de refroidissement est une boucle permettant d'évacuer la chaleur d'un point chaud vers un radiateur chargé d'abaisser la température du fluide de refroidissement afin de stabiliser la température de l'ensemble à un niveau optimum. On rencontre ce type de circuit dans différents domaines :

Domaines 
 Le circuit de refroidissement d'un moteur thermique permet de stabiliser la température du moteur à une valeur optimum. Le fluide de refroidissement peut être de l'eau mais le plus souvent un liquide ne craignant pas le gel et résistant aux hautes températures sans se dégrader trop rapidement. Le circuit de refroidissement d'un moteur thermique comporte, outre le passage du liquide de refroidissement par l'ensemble du bloc moteur, une pompe, un radiateur et un calorstat pour stabiliser la température du circuit.

 Le circuit de refroidissement d'un réacteur nucléaire doit être apte à transporter la chaleur à très haute température (plus de ) et sous haute pression du cœur du réacteur vers une turbine à vapeur qui fait tourner le générateur électrique pour produire de l'électricité. À la sortie de la turbine, le circuit secondaire de refroidissement peut être soit en boucle ouverte en utilisant un cours d'eau, comme source froide, soit en boucle fermée en utilisant une tour aéroréfrigérante comme radiateur de refroidissement.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Système de refroidissement
 Radiateur (Échangeur de chaleur)
 Fluide frigorigène

Réfrigérant